Игорь Алексеевич Осипенков (; 28 апреля 1963, Нарва, Эстонская ССР, СССР) — эстонский хоккеист русского происхождения, нападающий.

Карьера 

Начинал свою карьеру в ленинградском СКА. В сезоне 1981/1982 Осипенков провел за "армейцев" восемь игр в Высшей лиги советского первенства. Затем нападающий несколько лет провел во второй команде СКА - "Звезда" (Оленегорск), которая выступала в Первой лиге.

После своего возвращения на родину Осипенков играл в советских первенствах за различные эстонские команды. После распада союза, хоккеист поиграл в Финляндии и России, но большую часть карьеры он отдал нарвскому "Крейнгольму", позднее преобразованного в "Нарву ПСК". С командой из родного города Осипенков неоднократно становился чемпионом Эстонии.

В течение долгого времени хоккеист входил в состав сборной Эстонии. Вместе с ней он принял участие в одиннадцати Чемпионатах мира в низших лигах. Некоторое время нападающий был капитаном национальной команды.

Тренерская работа 

После окончания игровой карьеры Игорь Осипенков занялся тренерской деятельностью. Один год он руководил юношеской сборной Эстонии, а затем трудился с "Нарвой-ПСК."

Достижения 

  Чемпион Эстонии (5): 1990, 1991, 1992, 1993, 2001.

Примечания

Ссылки 

 
 Профиль на сайте «Российский хоккей»

Родившиеся в Нарве
Хоккеисты СССР
Хоккеисты Эстонии
Хоккейные нападающие
Игроки ХК СКА Санкт-Петербург
Игроки ХК «СКА-1946»
Игроки ХК «Таллэкс»
Игроки ХК «Липецк»
Игроки сборной Эстонии по хоккею с шайбой
Хоккейные тренеры Эстонии